Агент Картър () е американски сериал, базиран на комиксовите герои на компанията Марвел.

Това е списъкът с епизоди на сериала.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2015)

Сезон 2 (2016) 

Агент Картър
Агент Картър
Сериали от Киновселената на Марвел